Sent Mesard ist der okzitanische Name folgender Orte in Frankreich:
 Saint-Médard (Gers)
 Saint-Médard (Haute-Garonne)
 Saint-Mézard im Département Gers